Shmoney Shmurda — дебютний мікстейп американського реп-гурту GS9, виданий 1 липня 2014 р. Реліз має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 43 тис. разів.

Список пісень

Посилання 

Хіп-хоп альбоми